ZRZ – vecchio codice valutario ISO 4217 dello Zaire (ora sostituito dal Franco congolese-CDF), ex valuta dello Zaire